Kaleidoscope — четвёртый студийный альбом нидерландского trance-диджея Tiësto, вышедший 6 октября 2009 года. Альбом содержит совместные работы с Jonsi Birgisson, Kele Okereke из Bloc Party, Emily Haines из Metric, Tegan and Sara, Kianna Alarid из Tilly and the Wall, Нелли Фуртадо и Timbaland. Кроме того, в альбоме есть сингл под названием I Will Be Here, записанный совместно с австралийскими группой Sneaky Sound System, играющей в стиле электро-поп.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Tiesto.com 

Альбомы Tiësto
Альбомы Ultra Records